Брейкдаун (в переводе с  — «срыв», «упадок», «провал»; также существуют синонимы Harddance-проигрыш, mosh part, beatdown, throwdown и two-steps) — замедленная часть композиций жанра хардкор-панк и других произошедших от него жанров. Брейкдаун является неотъемлемым фрагментом металкор- и дэткор-песен. Считается, что такие моменты являются наиболее тяжёлыми, брутальными, ярчайшими, вызывающими у людей ритмичные телодвижения в такт музыке.

Музыкальная характеристика 

Средний темп брейкдауна — 65-70 ударов в минуту, однако бывают и редкие случаи, когда темп опускается до 50 или, наоборот, поднимается до 90 ударов в минуту. Роль гитары уменьшается, акцент делается на бас-гитаре, металлических компонентах ударной установки и кардане. Гитара в такие моменты играет ритмические риффы. Малый барабан играет половинные или четвертные ноты, тарелки — четвертные и восьмые, а кардан очень часто играет стаккато. Вследствие того, что во время брейкдаунов зачастую гитара перестаёт играть основную партию, а только отрывисто сопровождает ударные, брейкдаун, как правило является немелодичной частью, так называемой «мелодической пустотой». Поэтому мелодичные поджанры, такие как мелодичный металкор и мелодичный дэткор, отличаются частым пренебрежением брейкдаунами. Обычно на протяжении всего брейкдауна вокалисты повторяют одно и то же высказывание, также нередко использование в таких моментах сингалонгов. В металкоре также во время таких проигрышей меняется вокальный приём: от экстремальных гроулинга и скриминга до чистого вокала или наоборот.

Использование в песнях 
В хардкор- и дэткор-песнях брейкдаун идет сразу после скоростной части, что является некой контрастностью наиболее интенсивной части. Типичное снижение темпа происходит примерно к середине песни. Такой резкий переход подталкивает слушателей на концертах к мошу. В данных ситуациях брейкдауны являются кульминационными моментами, отражающими истинное мастерство исполнителей, или, напротив, — их незрелость. Однако в последнее время всё чаще исполнители используют брейкдауны для завершения композиций. В лёгком поджанре изикоре, произошедшим от слияния хардкора и металкора с поп-панком, брейкдауны играют только декоративную роль.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Музыкальные термины
Дэткор
 
Металкор